Córrego Simeão é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Nasce na região da Praça Itália dentro do bairro conhecido como Lagoa Serena. Na Cooperativa de Lacticínio (Rua José Bonifácio)
existe um ponto de abastecimento direto da nascente, onde a população vai buscar água. O córrego está totalmente canalizado sob a Rua Episcopal (há apenas uns 100m destaponado dentro da Faber-Catell), desembocando no Córrego do Gregório na sua margem esquerda, na região do mercado (rua Episcopal).

Ver também
Córrego do Gregório

Ligações externas
 Sobre a sub-bacia do córrego

Simeão, Córrego
Simeão